Wood River puede hacer referencia a alguna de las siguientes localidades de Estados Unidos:

Wood River, ciudad en el estado de Illinois;
Wood River, ciudad en el estado de Nebraska; o
Wood River, pueblo en el estado de Wisconsin.